Teal Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Teal Island (Illinois)
 Teal Island (Kalifornien)
 Teal Island (Maine)
 Teal Island (North Carolina)
 Teal Island (Texas)